Халили, Карим:
 Халили, Карим (род. 1998) — российский биатлонист
 Халили, Мохаммад Карим (род. 1950) — афганский государственный деятель, второй вице-президент Афганистана в администрации Хамида Карзая.

См. также 
 Халили